Luisenhaus steht für
Luisenhaus (Berlin)
Luisenhaus (Dresden)
Siehe auch:
Gymnasium Luisenstift, Radebeul